Ковси́ Тебризи́ () — азербайджанский поэт начала XVII века.

Биография 
Родился в Тебризе в семье городского ремесленника — поэта.

Поэзия 
В своих произведениях Тебризи осуждал социальную несправедливость, высмеивал духовенство. Значительное место в его лирике занимает тема романтической любви, а также идеалистически-пантеистическое мировоззрение. С описанием дум и чаяний народа в его поэзии сочетаются и пессимистические мотивы. Его стихам присущи разнообразие изобразительных средств, изящество формы, богатство интонации.

В Британском музее в Лондоне и в Музее истории Грузии в Тбилиси хранятся сборники лирических стихов (диван) в двух рукописях.

Литература 
 Соч.: Избранные произведения, 1958; Антология азербайджанской поэзии, т. 2, М., 1960.

Ссылки 
 
 Qövsi Təbrizi

Примечания 

Азербайджанские поэты